Младен Младенович е хърватски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 19 мача за националния отбор на Хърватия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Хърватски футболисти
Югославски футболисти
Футболисти на Динамо Загреб
Футболисти на Хайдук Сплит